krokett (közkeletű franciás írásmóddal croquet), labdajáték, korábbi olimpiai sportág
krokett, burgonyafánk